La classifica perpetua della Ligue 1 è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione della Division 1 (dal 2002 Ligue 1) a partire dalla sua istituzione nel 1932.

A fine puramente indicativo, i punti sono calcolati considerando due punti per vittoria, indipendentemente dalla stagione in cui sono stati ottenuti.

In grassetto sono indicate le squadre militanti in Ligue 1 nella stagione 2018-2019.

Classifica 1932-2018

Classifica aggiornata al 19 maggio 2018.

Note

Ligue 1
Francia